A 65 122-es számú mellékút egy öt számjegyű, mindössze 2,3 kilométeres hosszúságú mellékút Somogy megye területén.

Nyomvonala 

Tab közigazgatási területén, a kisvárostól nyugatra ágazik ki a 6511-es útból észak felé, majd beér Zala területére. Végighalad a falun, majd attól északra véget is ér. Közben kiágazik belőle egy alsóbbrendű út Bótapuszta felé, északkeleti irányban. Végpontjától csak szekérút vezet tovább, északnak Bálványos település felé.

Teljes hossza, az országos közutak térképes nyilvántartásául szolgáló kira.gov.hu adatai szerint 2,300 kilométer.

Települései 

 Tab
 Zala

Források 

 Fejér megye térképe 1:150 000. Készítette és kiadta a Nyír-Karta Bt., adatok lezárva: 2004. január
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2020. november 4.

Jegyzetek 

65122
Tab